La désignation Caproni Ca.5 fait référence à 2 modèles :

 Le prototype Caproni Ca.5 de 1911 ainsi nommé par son constructeur,
 Le Caproni Ca.44 de 1918, bombardier identifié Ca.5 par l'armée de l'air italienne.